Березцы — название населённых пунктов:
 
 Березцы — деревня в Пинском районе Брестской области Белоруссии.
 Березцы — село в Радомышльском районе Житомирской области Украины.